Die Thailand Open 2013 im Badminton fanden vom 4. bis 9. Juni 2013 im Nimibutr Stadium in Bangkok statt. Die Titelkämpfe trugen den vollständigen Namen SCG Thailand Open Badminton Championships 2013 und gehörten zum BWF Grand Prix 2013. Das Preisgeld betrug 120.000 US-Dollar.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Boonsak Ponsana (Finalist)
  Tommy Sugiarto (1. Runde)
  Tanongsak Saensomboonsuk (1. Runde)
  Dionysius Hayom Rumbaka (2. Runde)
  Ajay Jayaram (2. Runde)
  Rajiv Ouseph (Viertelfinale)
  Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
  Sourabh Varma (2. Runde)
  Tan Chun Seang (3. Runde)
  Anand Pawar (3. Runde)
  Ville Lång (1. Runde)
  Brice Leverdez (1. Runde)
  Srikanth Kidambi (Champion)
  Scott Evans (1. Runde)
  Suppanyu Avihingsanon (1. Runde)
  Andre Kurniawan Tedjono (3. Runde)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Saina Nehwal (Viertelfinale)
  Ratchanok Intanon (Champion)
  Porntip Buranaprasertsuk (Viertelfinale)
  Pai Hsiao-ma (Halbfinale)
  Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
  Nitchaon Jindapol (Viertelfinale)
  Busanan Ongbumrungpan (Finalist)
  Gu Juan (Halbfinale)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari (Viertelfinale)
  Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Finalist)
  Markis Kido / Alvent Yulianto (Viertelfinale)
  Gan Teik Chai / Ong Soon Hock (1. Runde)
  Shin Baek-cheol / Yoo Yeon-seong (Champion)
  Maneepong Jongjit / Nipitphon Puangpuapech (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Andrew Ellis (Halbfinale)
  Chris Langridge / Peter Mills (Halbfinale)

Finalrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (Viertelfinale)
  Pia Zebadiah / Rizki Amelia Pradipta (1. Runde)
  Lee So-hee / Shin Seung-chan (1. Runde)
  Lam Narissapat / Saralee Thungthongkam (2. Runde)
  Choi Hye-in / Eom Hye-won (2. Runde)
  Wang Rong / Zhang Zhibo (nicht gestartet)
  Ko A-ra / Yoo Hae-won (Halbfinale)
  Greysia Polii / Nitya Krishinda Maheswari (Champion)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
  Sudket Prapakamol / Saralee Thungthongkam (1. Runde)
  Markis Kido / Pia Zebadiah (Champion)
  Anders Kristiansen / Julie Houmann (2. Runde)
  Ricky Widianto / Richi Puspita Dili (Finalist)
  Shin Baek-cheol / Chang Ye-na (1. Runde)
  Chris Adcock / Gabrielle White (1. Runde)
  Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (Viertelfinale)
  Tan Aik Quan / Lai Pei Jing (Viertelfinale)

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Weblinks 

 Resultate auf tournamentsoftware.com

2013
Badmintonwettbewerb in Bangkok
BWF Grand Prix 2013